Anton Petri ist der Name folgender Personen:

* Anton Petri (Musiker) (1928–2005), deutscher Lehrer, Chorleiter, Dirigent und Buchautor
 Anton Peter Petri (1923–1995), deutscher Historiker und Volkskundler